Храм Ваньшоу () — храм на улице Сучжоу Цзе в Пекине. Кроме того, сейчас в здании храма расположен Пекинский Художественный музей.

Построен в 1577 при императоре Мин Ваньли; при династих Мин и Цин в храме члены императорской фамилии отмечали религиозные праздники.

Храм стал одним из известнейших в Пекине, и в августе 1979 назван «Ключевым культурным достоянием для сохранения». Пекинский художественный музей, размещённый в храме хранит редчайшие культурные реликвии, яшмовые и бронзовые статуэтки времён Шан-Инь и Чжоу (17-й — 3-й век до н. э.), также: фарфор, фаянс, эмали, резные лаковые изделия, резные слоновые бивни, резьба по дереву и многое другое; всего в коллекции около 70,000 предметов.

Музей славится рисунками и каллиграфией времён Мин с 1368 года и Цин; вышивкой времён Мин и Цин и коллекцией китайских и зарубежных монет. Современное Китайское, Японское и вообще азиатское художественное искусство также представлено в музее.

Примечания 

Музеи Пекина
Буддийские храмы и монастыри Китая
Храмы Пекина